FC Slovan Galanta (celým názvem: Football Club Slovan Galanta) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Galanta. Založen byl v roce 1911 pod názvem Galántai SC. Od sezóny 2015/16 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Západ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Slovan Galanta s kapacitou 3 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1911 – Galántai SC (Galántai Sport Club)
 1919 – Galántai FC (Galántai Futball Club)
 1920 – Galántai ISE (Galántai Ifjúsági Sport Egylet)
 1925 – Galántai SE (Galántai Sport Egylet)
 1941 – Galántai LE (Galántai Levente Egyesület)
 1945 – ŠK Galanta (Športový klub Galanta)
 1948 – KOVO Galanta
 1952 – TJ Tatran Galanta (Telovýchovná jednota Tatran Galanta)
 1955 – TJ Tatran SZ Galanta (Telovýchovná jednota Tatran Spojené závody Galanta)
 1958 – TJ Slovan NV Galanta (Telovýchovná jednota Slovan Národný výbor Galanta)
 1974 – TJ Slovan OPP Galanta
 1981 – TJ Slovan NV Galanta (Telovýchovná jednota Slovan Národný výbor Galanta)
 1990 – FC Slovan Galanta (Football Club Slovan Galanta)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1941–1943: Északdunántúli kerület – sk. Felvidéki (II. osztály)
 1943–1944: Győri (Északdunántúli) kerület – sk. Felvidéki (II. osztály)
 1962–1963: I. A trieda  – sk. ?
 1963–1964: Krajský přebor – sk. Západ
 1964–1969: I. A trieda  – sk. Jih
 1969–1972: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1972–1973: I. A trieda  – sk. Severozápad
 1973–1974: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1974–1980: Krajský přebor – sk. Západ
 1980–1983: Divize – sk. Západ
 1983–1985: Divize – sk. Západ (Jihovýchod)
 1987–1993: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1996: 3. liga – sk. Západ
 1996–1997: 4. liga 
 1997–1999: 4. liga  – sk. B
 1999–2001: 4. liga  – sk. Trnava
 2001–2002: 4. liga  – sk. Jihovýchod
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2013: Majstrovstvá regiónu 
 2013–2014: 3. liga 
 2014–2015: 4. liga  – sk. Jihovýchod
 2015–: 3. liga – sk. Západ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1911